Möhre bezeichnet
Möhre (Pflanzenart) (Daucus carota) und ihre Unterarten
deren Kulturform (Gartenmöhre) und ihre essbare Wurzel, siehe Karotte
Wilde Möhre, die in Mitteleuropa wildwachsende Unterart
andere Arten aus der Gattung der Möhren (Daucus)
die Sängerin Mirja Boes
Möhre (Marksteinzeuge), ein konischer Marksteinzeuge aus Ton oder rotem Kunststoff, oder ein Kunststoff- oder Tonkegel zur unterirdischen Vermarkung eines Festpunktes oder sonstigen Vermessungspunktes
Siehe auch:
 Möhr
 Möre